Antal Grassalkovich ist der Name folgender Personen:

* Antal Grassalkovich I. (1694–1771), Graf kroatischer Abstammung im Königreich Ungarn
 Antal Grassalkovich II. (1734–1794), Fürst
 Antal Grassalkovich III. (1771–1841)